Wächterhaus steht für:

 eine Wortmarke des Leipziger Vereins HausHalten e. V.
 Wächterhaus (Freiberg-Süd), Unterkunft des Wärters einer Kleingartenanlage
 ein Bahnwärterhaus der Österreichischen Bundesbahnen

Siehe auch:
 Wachterhaus in Memmingen
 Zwischennutzung